Det finns flera personer med namnet Ingrid Almqvist:

 Ingrid Almquist, skådespelare, sångare, målare, 1915–1993
 Ingrid Almqvist (idrottare), "Pyret", spjutkastare, 1927–2017
 Ingrid Almquist (konstnär), konstnär, född 1951